Danger Mouse peut désigner :

 Danger Mouse (1977-), musicien américain ;
 Dare Dare Motus (Danger Mouse), série télévisée d'animation britannique de 1981 à 1992 ;
 Danger Mouse, agent très spécial, série télévisée d'animation britannique depuis 2015.